Lauttajärvet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lauttajärvet (sjöar, lat 68,65, long 28,22), Lappland, 
 Lauttajärvet (sjöar, lat 67,40, long 24,18), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar